Уд — застаріла назва чоловічого статевого органу.
 Уд — музичний інструмент.
 Камійєн Уд (1889—1958) — канадський політик.